«Испытание» () — американская драма 2008 года с Сарой Джессикой Паркер в главной роли.

Сюжет 
Действие происходит на территории элитного колледжа и развивается вокруг реакции белых руководителей на сообщение о том, что чернокожий студент первого курса получает анонимные письма с угрозами в свой адрес.

Призванная уберечь видимость благообразия учреждения и доведенная до предела декан по работе со студентами Сара Дэниелс срывается и неожиданно произносит в присутствии своих коллег речь, в которой признается в собственном расизме.

В ролях

Интересные факты 

 Слоган фильма — «Nothing is as simple as black and white»
 В 2008 году фильм был отмечен на Кинофестивале в Монреале
 Оригинальное название фильма — «Spinning Into Butter» — можно перевести как «Кружась в масле»
 Сара Джессика Паркер не только исполнила главную роль, но и выступила одним из продюсеров фильма

Ссылки 
 «Испытание» на сайте Internet Movie Database
 Официальный сайт

Фильмы-драмы США